Ås se poate referi la:

 Ås, Akershus, comună din provincia Akershus, Norvegia
 Ås, Sør-Trøndelag, sat din comuna Tydal, provincia Sør-Trøndelag, Norvegia
 Ås, Jämtland, localitate din comuna Krokom, provincia Jämtland, Suedia
 Ås, denumirea suedeză pentru cartierul Harju din Helsinki, Finlanda